Wim Verhoeven (1930), Nederlands voormalig voetballer van Eindhoven
 Wim Verhoeven (1944), Nederlands voormalig voetballer van VVV
 Wim Verhoeven (journalist), Belgisch journalist
 Wim Verhoeven (korfbal), Belgisch korfballer